Whitley může být:

 Armstrong Whitworth Whitley – britský dvoumotorový bombardovací letoun užívaný ve druhé světové válce
 Whitley Castle – rozlehlá římská pevnost, která leží v anglickém hrabství Northumberland v Anglii
 Whitley County – 2 okresy v USA